Björn Borg ha battuto in finale Manuel Orantes 2–6, 6–7(1), 6–0, 6–1, 6–1.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1974